Адамо Нагало (; родился 22 сентября 2002 года, Кот-д’Ивуар) — буркиниско-ивуарийский футболист, защитник датского футбольного клуба «Норшелланн».

Клубная карьера 
Адамо Нагало является воспитанником «Норшелланна». За клуб дебютировал в матче против «Люнгбю». Свой первый гол забил в ворота «Копенгагена». В матчах против «Оденсе», «Сённерйюск», «Раннерс» и «Люнгбю» удалялся с поля.

Карьера в сборной 
Вызывался в сентябре 2022 года в сборную Буркина-Фасо на матчи против ДР Конго и Комор. За сборную дебютировал в матче против Кот-д’Ивуара.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Футболисты Буркина-Фасо
Игроки ФК «Норшелланн»
Игроки сборной Буркина-Фасо по футболу